Der Name Ellsberg kann verweisen auf:
 den US-amerikanischen Ökonom Daniel Ellsberg
 das Ellsberg-Paradoxon der Entscheidungstheorie